

Geografia 
Regno Unito
 New Holland – parrocchia civile del Lincolnshire

Stati Uniti d'America
 New Holland – census-designated place della Contea di Douglas, Dakota del Sud
 New Holland – villaggio della Contea di Logan, Illinois
 New Holland – villaggio della Contea di Pickaway, Ohio
 New Holland – borough della Contea di Lancaster, Pennsylvania

Altro 
 New Holland Agriculture – marchio di macchine agricole e movimento terra di CNH Industrial
 New Holland Construction
 Case New Holland
 New Holland NH²

Pagine correlate

 Nuova Olanda